Матю У. Дейвис (роден на 8 май 1978 г.) е американски актьор, известен с ролите си като Уорнър Хънтингтън III в „Професия блондинка“ и други. Дейвис си партнира с Рийз Уидърспун и Селма Блеър в комедията „Професия блондинка“ (2001 г.).

Филмография

Кино

Телевизия 

Американски актьори и актриси